Jesse Schultz (né le  à Strasbourg dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière
Ayant partagé ses quatre années au niveau junior entre trois équipes de la Ligue de hockey de l'Ouest, les Americans de Tri-City, les Raiders de Prince Albert et les Rockets de Kelowna, Jesse Schultz devient joueur professionnel en 2003 en signant un contrat avec les Canucks de Vancouver.

Il joue deux rencontres avec le club école des Canucks dans la Ligue américaine de hockey, le Moose du Manitoba, avant de compléter la saison avec les Inferno de Columbia de l'ECHL.

Schultz s'aligne avec le Moose de 2004-2005 à 2006-2007, prenant part lors de sa dernière saison avec ceux-ci à deux rencontres en Ligue National de Hockey avec les Canucks de Vancouver. Le , il passe aux Thrashers d'Atlanta en retour de James Sharrow.

Il s'aligne pour la saison 2007-2008 avec le club affilié aux Thrashers dans la LAH, les Wolves de Chicago.

Le , il signe un contrat d'un an avec le Wild du Minnesota.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1999-2000 || Americans de Tri-City || LHOu || 62 || 10 || 6 || 16 || 34 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2000-2001 || Americans de Tri-City || LHOu || 30 || 5 || 8 || 13 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001|| Raiders de Prince Albert || LHOu || 35 || 14 || 18 || 32 || 14 || - || - || - || - || -
|- 
| 2001-2002 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 45 || 18 || 24 || 42 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| Rockets de Kelowna || LHOu || 28 || 10 || 12 || 22 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Rockets de Kelowna || LHOu || 72 || 53 || 51 || 104 || 47 || 19 || 12 || 16 || 28 || 21
|- 
| 2003-2004 || Inferno de Columbia || ECHL || 52 || 27 || 21 || 48 || 72 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2003-2004 || Moose du Manitoba || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Moose du Manitoba || LAH || 70 || 9 || 15 || 24 || 33 || 14 || 3 || 2 || 5 || 2 
|-
| 2005-2006 || Moose du Manitoba || LAH || 80 || 37 || 30 || 67 || 63 || 13 || 5 || 7 || 12 || 10
|-
| 2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH || 67 || 18 || 21 || 39 || 35 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || Canucks de Vancouver || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Wolves de Chicago || LAH || 80 || 26 || 40 || 66 || 43 || 24 || 8 || 5 || 13 || 18
|-
| 2008-2009 || Aeros de Houston || LAH || 76 || 22 || 33 || 55 || 51 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2009-2010 ||IF Björklöven ||Allsvenskan ||21 ||7 ||9 ||16 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Thomas Sabo Ice Tigers || DEL || 21 || 4 || 8 || 12 || 16 || 4 || 0 || 2 || 2 || 27
|-
|2010-2011 ||SG Cortina ||Série A ||33 ||16 ||33 ||49 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Rush de Rapid City ||LCH || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| 15|| 1|| 9|| 10|| 30
|-
|2011-2012 || Rush de Rapid City || LCH || 49|| 24|| 40|| 64|| 58|| 6|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
|2012-2013 || Milano Rossoblu || Serie A || 8|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Rush de Rapid City || LCH || 43|| 18|| 27|| 45|| 12|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2013-2014 || Rush de Rapid City || LCH || 66|| 23|| 62|| 85|| 26|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 || Rush de Rapid City || ECHL || 70 || 34 || 43 || 77 || 65 || 13 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2015-2016 || SC Riessersee || DEL 2 || 52 || 22 || 23 || 45|| 1 || 3 || 0 || 1 || 1
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL ||23|| 8|| 11|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 72 || 18 || 57 || 75 || 43 ||5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Nové Zámky || Extraliga Slovaque || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 71 || 22 || 58 || 80 || 20 || 11 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2019-2020 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 62|| 25|| 39|| 64|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Swamp Rabbits de Greenville || ECHL || 18|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||  ||

Transactions en carrière 
 : signe à titre d'agent libre avec les Canucks de Vancouver.
 : échangé par les Canucks aux Thrashers d'Atlanta en retour de James Sharrow.

Parenté dans le sport
Il est le cousin de Nick Schultz, joueur de hockey sur glace.

Notes et références

Naissance en septembre 1982
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Rush de Rapid City
Champion de la Coupe Calder
Joueur de la SG Cortina
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Riessersee
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du HK Nové Zámky
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Swamp Rabbits de Greenville